Deux mouvements portent le nom de Joundallah:
 Joundallah, une organisation sunnite armée, basée en Iran.
 Joundallah, une organisation sunnite armée, basée au Pakistan.